

Sigle 
 Generic Substation Events – protocollo di comunicazione definito in IEC 61850
 Gestore dei Servizi Energetici – società individuata dallo Stato italiano per la gestione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica
 Ghana Stock Exchange – borsa valori ghanese
 Global Small Engine – nome in codice di una famiglia di motorizzazioni del gruppo FCA.

Codici 
 GSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Göteborg-City (Svezia)
 GSE – codice identificativo del DME-P e dell'ILS pista 28 di Genova/Sestri, radioassistenze per la navigazione aerea
 gse – codice ISO 639-3 della lingua dei segni ghanese